Cimetière Saint-Michel steht für folgende Friedhöfe:

Cimetière Saint-Michel (Carcassone)
Cimetière Saint-Michel (Trois-Rivières)